Курелга — река в России, протекает по Республике Башкортостан. Устье реки находится в 25 км по левому берегу реки Маскара. Длина реки составляет 10 км.

Притоки 
По порядку от устья:
 Тахырбай (пр)
 Урутау (лв)
 Ак-Куш (пр)
 Искигик (лв)
 Хаскулла (пр)
 Имай (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100020520.

Примечания 

Бассейн Уфы
Реки Белокатайского района